Айдън може да се отнася до:
 Айдън, град в Югозападна Турция
 Айдън (вилает), област в Югозападна Турция с административен център гр. Айдън
 Айдън (община), община в област Айдън
 Айдън (емирство), средновековно емирство (14 век)
 Айдън (хребет), хребет в Турция